Youssouf Fofana peut désigner : 
 Youssouf Falikou Fofana (1966-), footballeur ivoirien ;
 Youssouf Fofana (1999-), footballeur français.

Autres 
 Youssouf Fofana (1980-), criminel français condamné à la prison à perpétuité dans l'affaire du gang des barbares (2006).

Voir aussi